Niklas Eriksson, né le  à Västervik, en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu ensuite entraîneur. Il évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1987-1988 || Leksands IF || Elitserien || 16 || 1 || 8 || 9 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1988-1989 || Leksands IF || Elitserien || 33 || 18 || 12 || 30 || 20 || 10 || 4 || 1 || 5 || 8
|-
| 1989-1990 || Leksands IF || Elitserien || 40 || 18 || 16 || 34 || 16 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1990-1991 || Leksands IF || Elitserien || 8 || 2 || 2 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Leksands IF || Allsvenskan || 18 || 5 || 4 || 9 || 12 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 1991-1992 || Leksands IF || Elitserien || 22 || 10 || 7 || 17 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Leksands IF || Allsvenskan || 18 || 5 || 13 || 18 || 22 || 11 || 3 || 5 || 8 || 4
|-
| 1992-1993 || Leksands IF || Elitserien || 37 || 6 || 19 || 25 || 32 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1993-1994 || Leksands IF || Elitserien || 33 || 10 || 25 || 35 || 34 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 1994-1995 || Leksands IF || Elitserien || 39 || 17 || 26 || 43 || 32 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1995-1996 || Leksands IF || Elitserien || 34 || 7 || 17 || 24 || 24 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1996-1997 || HIFK || SM-liiga || 48 || 8 || 11 || 19 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Leksands IF || Elitserien || 41 || 10 || 16 || 26 || 75 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1998-1999 || Leksands IF || Elitserien || 49 || 9 || 9 || 18 || 30 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1999-2000 || Leksands IF || Elitserien || 44 || 11 || 17 || 28 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Leksands IF || Elitserien || 18 || 4 || 3 || 7 || 12 || 10 || 2 || 3 || 5 || 6 
|-
| 2001-2002 || Leksands IF || Allsvenskan || 43 || 11 || 23 || 34 || 75 || 10 || 1 || 11 || 12 || 8
|-
| 2002-2003 || Leksands IF || Elitserien || 50 || 8 || 14 || 22 || 22 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2003-2004 || Leksands IF || Elitserien || 50 || 7 || 9 || 16 || 38 || 10 || 3 || 3 || 6 || 29
|-
| 2004-2005 || Leksands IF || Allsvenskan || 35 || 16 || 21 || 37 || 20 || 7 || 2 || 2 || 2 || 0
|-
| 2005-2006 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A || 48 || 12 || 38 || 50 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A || 37 || 12 || 53 || 65 || 16 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|-
| 1987 ||  U18 || Championnat d'Europe junior || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 || align="left" | 
|-
| 1989 ||  U20 || Championnat du monde junior || 7 || 6 || 3 || 9 || 6 || align="left" | 
|-
| 1994 || align="left" |  || Jeux olympiques || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left" |

Références 

Naissance à Västervik
Naissance en février 1969
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique suédois
Joueur du HIFK
Joueur du HC Val Pusteria
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994